Спортисти Аргентине учествовали су 23 пута од 27 одржаних Летњих и 18 од 22 одржаних Зимских олимпијских игара закључно са последњим, одржаним 2014. у Сочију. 

Аргентински спортисти спортисти су на летњим играма освојили укупно 70 медаља од којих је 18 златних, 24 сребрне и 28 бронзаних. Без медаља су остали 5 пута:1900. у Паризу, 1908. у Лондону, 1920. у Антверпену, 1976. у Монтреалу и 1984. у Лос Анђелесу.

На зимским играма никада нису освојили ниједну медаљу.

На летњим олимпијским играма такмичили су се у 32 спорта, а у 18 су освајали медаље, а на зимским у 8 спортова, без освојених медаља.

Освојене медаље по олимпијским играма 

 Летње олимпијске игре

 Зимске олимпијске игре

Освајачи олимпијских медаља на Летњим олимпијским играма

Освајачи олимпијских медаља на Зимским олимпијским играма

Референце

Спољашње везе 
 Аргентина на ОИ на сајту sports-reference.com

Аргентина на олимпијским играма